Onderdistrict in Indonesië
 Susukan (onderdistrict van Banjarnegara), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Banjarnegara in de provincie Midden-Java
 Susukan (onderdistrict van Semarang), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
 Susukan (onderdistrict van Cirebon), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Cirebon in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Susukan (Tirtayasa), een plaats in het bestuurlijke gebied Serang in de provincie Bantam
 Susukan (Ciracas), een plaats in het bestuurlijke gebied Jakarta Timur in de provincie Jakarta
 Susukan (plaats in Banjarnegara), een plaats in het bestuurlijke gebied Banjarnegara in de provincie Midden-Java
 Susukan (Comal), een plaats in het bestuurlijke gebied Pemalang in de provincie Midden-Java
 Susukan (plaats in Semarang), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
 Susukan (Wanayasa), een plaats in het bestuurlijke gebied Banjarnegara in de provincie Midden-Java
 Susukan (Bojong Gede), een plaats in het bestuurlijke gebied Bogor in de provincie West-Java
 Susukan (Campaka), een plaats in het bestuurlijke gebied Cianjur in de provincie West-Java
 Susukan (Cipicung), een plaats in het bestuurlijke gebied Kuningan in de provincie West-Java
 Susukan (Susukan, Cirebon), een plaats in het bestuurlijke gebied Cirebon in de provincie West-Java